Fontes puede referirse a:

en España 
Fontes (Amoeiro), lugar de la parroquia de Amoeiro, concello de Amoeiro.
Fontes (La Bola), lugar de la parroquia de Soutomel, concello de La Bola.
Fontes (Incio), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Incio, concello de Incio.
Fontes (Irijo), lugar de la parroquia de Reádigos, concello de Irijo.
Fontes (Meira), lugar de la parroquia de Meira, concello de Meira.
Fontes (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Caneda, concello de Monforte de Lemos.
Fontes (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Nogueira de Ramuín, concello de Nogueira de Ramuín.
Fontes (Oleiros), lugar de la parroquia de Iñás, concello de Oleiros.
Fontes (Vedra), lugar de la parroquia de Illobre, concello de Vedra.
As Fontes (Bayona), lugar de la parroquia de Baíña, concello de Baiona.
As Fontes (Becerreá), lugar de la parroquia de Furco, concello de Becerreá.
As Fontes (Bazar), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
As Fontes (Outeiro), lugar de la parroquia de Outeiro, concello de Castro de Rey.
As Fontes (Cospeito), lugar de la parroquia de Goá, concello de Cospeito.
As Fontes (Friol), lugar de la parroquia de Nodar, concello de Friol.
As Fontes (Moaña), lugar de la parroquia de Tirán, concello de Moaña.
As Fontes (Monfero), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
As Fontes (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Reigada, concello de Monforte de Lemos.
As Fontes (Los Nogales), lugar de la parroquia de Doncos, concello de Los Nogales.
As Fontes (Pousada), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Pastoriza.
As Fontes (A Regueira), lugar de la parroquia de A Regueira, concello de Pastoriza.
As Fontes (Piñor), lugar de la parroquia de A Corna, concello de Piñor.
As Fontes (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Torbeo, concello de Ribas de Sil.
As Fontes (Jove), lugar de la parroquia de Sumoas, concello de Jove.
O Areal de Fontes, lugar de la parroquia de Cumiar, concello de Puenteareas.

en Francia 
Fontès, comuna.
Norrent-Fontes, comuna en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais.

en Portugal 
 Fontes (Abrantes), freguesia del municipio de Abrantes.
 Fontes (Santa Marta de Penaguião), freguesia del municipio de Santa Marta de Penaguião.
 Fontes (Santo António do Funchal), sitio de la freguesia de Santo António do Funchal, Região Autónoma da Madeira.
 Fontes (Portela do Fojo), localidad de la freguesia de Portela do Fojo, municipio de Pampilhosa da Serra.
 Vale das Fontes, freguesia del municipio de Vinhais.